Ян Бучацький — теребовлянський староста
 Ян Анджей Бучацький — дипломат, меджибозький та равський староста
 Ян Фелікс Бучацький — крайчий королівський.

Бучацькі